Pytanie otwarte – rodzaj pytania kwestionariuszowego, na które respondent może udzielić swobodnej odpowiedzi (przeciwieństwo: pytanie zamknięte).

Przykład: Kochanie, co chcesz dziś na obiad?

W badaniach sondażowych tego typu pytań używa się rzadko, głównie ze względu na koszty kodowania (w  przypadku analizy ilościowej wymagają kategoryzacji i każdorazowego przyporządkowania odpowiedzi respondenta do kategorii).

Pytań otwartych używa się zwłaszcza wtedy, gdy:
 autorowi badania zależy na analizie całego spektrum postaw i opinii;
 pytanie dotyczy słabo rozpoznanego zjawiska.

W telemarketingu (w wychodzących akcjach sprzedażowych) pytania otwarte stosuje się zwłaszcza na etapie analizy potrzeb w celu:
 pozyskania informacji o kliencie;
 zaangażowania klienta w rozmowę.
Zalety pytań otwartych:
 odpowiedzi są swobodne;
 zachęcają do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent układa ją sam;
 istnieje możliwość sprawdzenia wiedzy respondenta na dany temat;
 odpowiedź nie jest ograniczona ani co do formy, ani co do treści oraz czasu.

Wady pytań otwartych:
 często zostają one nieuzupełnione;
 brak możliwości określenia liczby odpowiedzi;
 niechęć do udzielania odpowiedzi, gdyż respondent musi układać ją sam;
 im więcej pytań otwartych, tym dłuższy czas realizacji badania;
 możliwość złej interpretacji pytania;
 umieszczanie ich na opakowaniach skutkuje najczęściej brakiem odpowiedzi;
 są trudniejsze w kodowaniu oraz kosztowne.

otwarte
Marketing